Сент-Женев'єв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сент-Женев'єв () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сент-Женев'єв () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сент-Женев'єв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сент-Женев'єв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена